Journal Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Journal Building (Maine), ID-Nr. 86001692
 Journal Building (Oregon), ID-Nr. 96000995